Kacper Kozłowski (1986) lengyel atléta, rövidtávfutó
 Kacper Kozłowski (2003) válogatott lengyel labdarúgó